Aardrijkskunde
 Anton (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Antón, stad en gemeente in Panama
 Anton (Bulgarije), dorp en gemeente in Bulgarije
 Svätý Anton, gemeente in Slowakije

Geschiedenis
 Operatie Anton, codenaam voor de militaire bezetting van Vichy-Frankrijk

Personen met de achternaam Anton/Antón
 Abel Antón, Spaans atleet
 Gabriel Anton, Oostenrijks neuroloog en psychiater
 Igor Antón, Spaans-Baskisch wielrenner
 Ovidiu Anton, Roemeens zanger

Voornaam
 Anton, een jongensnaam

Overige
 Anton, een kleuterprogramma

Zie ook 
 Sankt Anton (doorverwijspagina)